Hofgarten steht für eine Gartenanlage an Adelssitzen, siehe Gartenarchitektur.

Speziell sind bezeichnet:
 Hofgarten (Aichach)
 Hofgarten (Ansbach)
 Hofgarten (Augsburg)
 Hofgarten (Bartenstein)
 Hofgarten (Bayreuth)
 Hofgarten (Bonn)
 Hofgarten (Coburg)
 Hofgarten (Düsseldorf)
 Hofgarten (Eichstätt)
 Hofgarten (Innsbruck)
 Hofgarten (Kempten)
 Hofgarten (Landshut)
 Hofgarten (Meßkirch)
 Hofgarten (München)
 Hofgarten (Würzburg)

Hofgarten heißt:
 Hofgarten (Schwarzenberg), Ortsteil der Stadt Schwarzenberg im sächsischen Erzgebirge
 Hofgarten (Wertheim), Ortsteil des Stadtteils Eichel/Hofgarten, Stadt Wertheim, Baden-Württemberg
 Hofgarten Solingen, ein Einkaufscenter in Solingen

Siehe auch:
 Hofgärtner